Dumke ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Dumke, deutscher Frührentner, 1999–2007 Kommentator bei Polylux
 Otto Dumke (1887–1913), deutscher Fußballspieler
Siehe auch:
 Dumcke